Statuia Libertății se poate referi la:
Statuia Libertății din Arad
Statuia Libertății din Budapesta
Statuia Libertății din Paris
Statuia Libertății din Ploiești
Statuia Libertății din New York